Бован може да се односи на:

 Бован (Крушевац), насеље у општини Крушевац, Република Србија
 Бован (Алексинац), насеље у општини Алексинац, Нишавски округ, Република Србија
 Бован (Рудо), насеље у општини Рудо, Република Српска, БиХ

или

 Бован (тврђава), тврђава у близини Алексинца, Република Србија
 Бованско језеро, језеро
 Бованска клисура, клисура
 Бован (презиме), српско презиме